RSAC (Red Samara Automobile Club) — российская инди-рок-группа.

История 
Группа возникла в 2008 году в городе Кингисеппе как сольный проект певца/инди-музыканта Феликса Бондарева. Название является сокращением от «Red Samara Automobile Club», от которого позже автор отказался.

На протяжении первых 8 лет существования группы, Феликс Бондарев также сотрудничал с такими группами, как «The Brian Jonestown Massacre», «Мумий Тролль» и «Сансара» в качестве сессионного и приглашённого участника,. В течение этого периода времени были выпущены альбомы «2109» (2008), «Синдром второго альбома» (2008), «Волк альбом» (2009), «Never Trust Hipster» (2009), «Медиаклей» (2009), «23» (2009), «Dynumo» (2010), «Записи» (2010), «Твои выходные» (2011), «Прозрачно» (2012), «Детство отрочество старость» (2013), а также мини-альбомы «В гараже» (2008), «Спирали» (2009) и сборник «Неизданное, Альтернативные версии и ремиксы» (2010). 32 лучшие песни из этих альбомов позже вошли в сборник «32», вышедший в феврале 2016-го года. Месяц спустя, 1 марта был выпущен следующий альбом «Рэп секс алкоголь криминал», в поддержку которого с 17 марта по 23 апреля был совершен промо-тур по России.

В первой половине 2017 года группа продолжает активную творческую деятельность, результатом которой стал альбом «Танцы третьего мира», вышедший 30 апреля 2017 года. На песню «Не спим» позже был снят видеоклип. Некоторое время спустя к составу группы в качестве сессионного музыканта присоединяется бывший участник группы Tesla Boy Леонид Затагин, а в августе того же группа впервые выступает живым составом вместе с фронтменом группы Нервы Женей Мильковским и их барабанщиком Алексеем Бочкарёвым на концерте, посвящённой 28-летию Бондарева. Примерно в это же время группа начинает запись нового альбома, который позже ознаменовывает серьёзные перемены в составе группы.

В начале 2018 года Леонид Затагин, бывший изначально сессионным участником в группе, становится им на постоянной основе. Чуть позже к группе присоединяется бывший участник группы СБПЧ Иван Амельченко.

1 марта 2018 года группа выпускает очередной альбом «Голые факты», который был записан в сотрудничестве с Женей Мильковским, группой Свидание, волгоградским рэпером Кириллом «найтивыход» Лермонтовым и бывшей участницей украинского «Голоса» Эллой Пономаревой. Звукорежиссером альбома (сведение и мастеринг) выступил звукорежиссер группы СБПЧ Станислав Астахов. Почти сразу после выхода альбом приобретает большую популярность среди слушателей. После концертов в Москве и Санкт-Петербурге группа отправляется в промо-тур в честь поддержки альбома по России и выступает на различных музыкальных фестивалях.

О знакомстве с Эллой Пономаревой Феликс Бондарев вспоминал следующее:«Однажды летом 2017 года меня на видео отметила одна украинская девочка в инстаграме, где она сделала кавер на песню „Боль“ в интересной манере и оставила хештег, что хочет фит. Я посмотрел свои забракованные заготовки и был один, по саунду напоминавший саундтрек к сериалу Твин Пикс. Я выслал этой девочке инструментал и забыл. Она возвращается письмом с демо-версией. Интересно произносит слова, куплеты так себе, но припев очень прям хороший. Я попросил у нее вокальную дорожку. И сделал совершенно другой инструментал, в жанре минимал, с акустической гитарой, вдохновившись группой The Acid. Вставил ее припев — и получилось нечто очень крутое. Но что делать с куплетами? Я без понятия, я выдохся лирически. На помощь, сам того не ведая, пришел Максим Тесли. В нашей с ним переписке очень много его текстов, которые не подошли в группе Щенки. Было стихотворение „Хиросима“. Я взял два куплета из трех, подточил слова под музыку, чтобы было все гладко, записал и выслал ему, с вопросом „А можно мне так?“. Получил зеленый свет. Все встало на свои места, отличный припев и отличные куплеты, которые магическим образом связывали друг друга. Не было ощущения, что это прям хит, поэтому я поставил песню предпоследней на альбоме. А оказалось совсем иначе, одна из лучших песен альбома.»По возвращении из тура на волне успеха группа практически сразу приступает к записи следующего альбома, участие в котором приняли вокалист группы Пошлая Молли Кирилл Бледный и бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская.

26 октября 2018 года выходит в свет альбом «Аргументы». Практически сразу после выхода альбома группа отправляется в большой двухмесячный гастрольный тур по России, ознаменовавшийся невероятным успехом трека NBA, благодаря которому группа получает огромную известность по всей стране.

Первую половину 2019 года группа проводит в активных гастролях: проходят концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Начиная с весны, группа активно принимает участие в музыкальных фестивалях «вечно XVII» в Москве, «Поколение — Рок X» в Екатеринбурге, LocalsOnly в Санкт-Петербурге и Москве, «Ласточка», «Тамань», «Утренник» в Воронеже. Параллельно, 14 июня группа выпускает совместный альбом «ФЕЛЛА», в поддержку которого на заглавную песню альбома «NBA» с перезаписанным инструменталом в июле был видеоклип, позже попавший в активную ротацию на музыкальных телеканалах. В августе группа проводит акустический концерт в клубе Powerhouse, месяцем позже принимает участие в трибьюте, посвящённому 35-летию группы «Гражданская Оборона», 11 октября выходит сборник «Собрание частных случаев». В это же время группа становится обладателями премии MTV Россия в номинации «Музыканты года», осенью группа проводит большим гастрольным турне NBA Tour, а год завершает выступлением на Российской национальной музыкальной премии и новогодними концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

2020 год группа начинает с концерта в Туле и выступления на фестивале LiveFest в Сочи, становится победителем премии «Нового Радио» в номинации «Прорыв года», затем проходит концерт в Москве.

После объявления пандемии коронавируса и в связи с этим — запретом концертов, группа выступает в онлайн-формате на VK Fest. В это же время выходит совместный с группой «Макулатура» сингл «Как себя вести рядом с тобой?», после которого в группе наступает творческое затишье. Во время него в результате творческих разногласий Элла Пономарева покидает группу, начав сольную карьеру. Иван Амельченко и Леонид Затагин покидают состав группы практически следом за ней.  

18 сентября выходит сингл «Не наговаривай», исполненный вместе с Ёлкой. Позже песня была номинирована «Новым Радио» на награду «Лучшая коллаборация».

27 ноября 2020 года состоялся выход сингла «Мальчик мой», являющийся кавер-версией одноименной песни певицы Светланы Владимирской. Данный сингл стал дебютом для новой солистки группы, певицы Юлии Журавлевой, но публикой трек был встречен весьма неоднозначно. Конец года был ознаменовался участием в Новогоднем шоу у Евгения Маргулиса на телеканале НТВ, где Феликс Бондарев выступил вместе с Лолитой Милявской.

2021 год группа начинает с двух акустических концертов в Москве и Санкт-Петербурге, в марте, 22 числа вместе с певицей IOWA выходит сингл «Зеленоглазое такси», приуроченный к Международному дню таксиста. В это же время записывается новый альбом группы. Летом группа даёт первые за последние 1,5 года большие концерты на фестивалях Stereoleto и VK Fest в Санкт-Петербурге в новом составе с новым гитаристом Алексеем Германом и барабанщиком Артёмом Зверевым.

1 октября 2021 года у группы выходит новый студийный альбом «Не важно, что говорят кисы», на песни «ай стилл лав ю», «Взаперти», «Я делаю деньги» позже были сняты клипы.

27 мая 2022 года RSAC совместно с группой «Обе две»  выпустили сингл «Лёгкая грусть».

Состав

Действующий состав 
 Феликс Бондарев — вокал, гитара (с 2008 года).
 Юлия «Марбл» Журавлёва — вокал (с 2020 года).
 Алексей Герман — бас-гитара (с 2020 года).
 Иван Грибоедов — ударные (с 2020 года).

Бывшие участники 
 Эльвира «Ella» Пономарева — вокал (2018—2020).
 Леонид Затагин — бас-гитара (2018—2020).
 Иван Амельченко — ударные (2018—2020).

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбом

Синглы

Видеоклипы

Позиции в чартах

Избранные песни 

 «NBA» (2019)
 TopHit: Top Radio & YouTube Hits — 1-е место, Top Radio Hits — 1-е место
 «NBA» (Rompasso Remix) (2019)

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы России